Синдхи:

 Синдхи — язык индоарийской группы индоевропейской семьи.
 Синдхи — народ в Пакистане и Индии.